Varannai István (1895–1970) ügyvéd, jogi szakíró
 Varannai István (?) énekes, zenész (Echo együttes)